Румунська хокейна ліга 2020—2021 — 91-й розіграш чемпіонату Румунської хокейної ліги.

Регулярний сезон

Втішний раунд

Плей-оф

Півфінали

Серія за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Румунська хокейна ліга 
 Профіль на eurohockey 
 РХЛ на livescore 

2021
Румунія
Румунія
2020 у румунському спорті‎
2021 у румунському спорті